СМ-лига сезона 2006—2007 — 32-й сезон СМ-лиги и 76-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб Кярпят.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

ТПС — Пеликанз

Лукко — Ильвес

Четвертьфинал

Кярпят — Пеликанз

Таппара — Эспоо Блюз

Йокерит — Ильвес

ХПК — ХИФК

Полуфинал

Кярпят — Эспоо Блюз

Йокерит — ХПК

Финал за 3 место

Финал

Лучшие игроки

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие снайперы 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы

Лучший вратарь 
''Сокращения: И = Игры, Вр = Время (мин: сек), С = Среднее количество пропущенных голов за игру

Ссылки 

2006 год в хоккее
2007 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии